un parti politique portugais : Partido Social Democrata
des clubs de football brésiliens :
Democrata (Governador Valadares)
Democrata (Sete Lagoas)